Béon, Ain
 Béon, Yonne